Никола́й Чмых:
 Чмых, Николай Иванович (род. 1947) — казахстанский государственный деятель.
 Чмых, Николай Николаевич (род. 1984) — украинский автогонщик.
 Чмых, Николай Петрович (род. 1956) — бывший украинский автогонщик, член сборной команды СССР.